Valenzuela, község Spanyolországban, Andalúzia autonóm közösségben, Córdoba tartományban
Valenzuela, település a Fülöp-szigeteken

Hasonló névvel:
Valenzuela de Calatrava, község Spanyolországban, Kasztília-La Mancha autonóm közösségben, Ciudad Real tartományban.